Ville Uusitalo (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur de l'Espoon Palloseura dans la Suomi-Sarja. Il remporte la Division 2 française avec les Albatros de Brest en 2002. Il évolue plusieurs saisons à l'étranger ainsi qu'en Mestis avant de découvrir la SM-liiga en 2005 avec le Jokerit Helsinki. Il est le capitaine de l'Ässät Pori qui décroche le Kanada-malja 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international. Il honore sa première sélection le  contre la Russie, lors d'un match du Tournoi Karjala.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2011 : nommé dans l'équipe type.
2013 : Champion de Finlande

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club
 
| 2000-2001|| Espoon Palloseura|| Suomi-Sarja|| 30|| 4|| 19|| 23|| 28|| 10|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2001-2002|| Brest Albatros Hockey|| Division 2|| 14|| 18|| 22|| 40|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| IK Pantern|| Division 1|| 55|| 12|| 16|| 78|| || || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Salamat Kirkkonummi|| Mestis|| 40|| 12|| 6|| 18|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| HC Alleghe|| Serie A|| 33|| 3|| 9|| 12|| 26|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 26|| 9|| 17|| 26|| 34|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 53|| 0|| 8|| 8|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 54|| 7|| 8|| 15|| 77|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 57|| 7|| 17|| 24|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ässät Pori || SM-liiga|| 48|| 9|| 11|| 20|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Ässät Pori || SM-liiga|| 59|| 7|| 32|| 39|| 28|| 6|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2011-2012|| Ässät Pori || SM-liiga|| 60|| 6|| 26|| 32|| 50|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori || SM-liiga|| 59|| 1|| 16|| 17|| 20|| 16|| 0|| 8|| 8|| 8
|-
| 2013-2014|| Ässät Pori || Liiga|| 60|| 2|| 14|| 16|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Ässät Pori || Liiga || 60 || 0 || 13 || 13 || 44 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016|| Ässät Pori || Liiga|| 54|| 1|| 9|| 10|| 26|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en juillet 1979
Naissance à Espoo
Joueur de roller in line hockey
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Alleghe
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IK Pantern